Премьер-лига сезона 2001/02 — 10-й сезон в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Победителем турнира стал «Арсенал» (для клуба этот титул стал 2-м в Премьер-лиге и 12-м в высшем дивизионе).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Ежемесячные награды

Ссылки 
 Английская Премьер-лига 2001/02 на RSSSF
 Обзор английской Премьер-лиги 2001/02

Премьер-лига
2001
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002